Teslin ist der Name 

 der Ortes Teslin (Yukon)
 des Flusses Nisutlin River
 des Sees Teslin Lake